Senantes kan syfta på:
 Senantes, Eure-et-Loir
 Senantes, Oise